Хризантемовый чай — это настой на цветочной основе, приготовленный из цветков хризантем видов Chrysanthemum morifolium или Chrysanthemum indicum, наиболее популярных в Восточной и Юго-Восточной Азии.

Впервые выращенная в Китае, как трава ещё в 1500 г. до н. э., хризантема стала популярной как чай во времена династии Сун. В китайской традиции после того, как чайник хризантемового чая выпит, к цветам в чайнике обычно снова добавляют горячую воду (чтобы чай был менее крепким); этот процесс часто повторяется несколько раз.

Для приготовления чая цветки хризантемы (обычно сушеные) замачивают в горячей воде (обычно от 90 до 95 градусов по Цельсию после охлаждения от кипения) в чайнике, чашке или стакане; часто также добавляют каменный сахар или тростниковый сахар. Полученный напиток прозрачен, имеет цвет от бледно-желтого до ярко-желтого, с цветочным ароматом.

Разновидности

Китай 
Для чая используют несколько сортов хризантем от белого до бледно- или ярко-желтого цвета. Обычно включают сорта:

 Хуаншань-гундзю (, буквально «Хризантема дани Жёлтой горы»); также называется просто гундзю ()
 Ханбайдзю (), происходящий из Тунсяна, недалеко от Ханчжоу; также называется просто Хандзю()
 Чуджу (), происходящий из района Чучжоу провинции Аньхой
 Божу (), происходящий из района Бочжоу провинции Аньхой

Из них наиболее популярны первые два. Некоторые сорта имеют заметную жёлтую головку цветка, а другие нет.

Корея 
Гукхвача (국화차) изготовлен из высушенной индийской хризантемы, собранной до полного раскрытия.

 Чай из хризантем. Цветки бланшируют в бамбуковой солёной воде, тщательно промывают в холодной воде и обсушивают на кухонном полотенце. Высушенные цветы покрывают ханджи (специальной бумагой) и сушат в комнате ондоль. При подаче в горячую воду добавляют три-четыре цветка.
 Чай из медовой хризантемы. Цветы тщательно промывают и сушат, а затем выдерживают в меде в течение трех-четырех недель. При подаче консервированные цветы добавляют в горячую воду.
 Лечебный чай из хризантем — Цветки тщательно промывают, пропаривают в воде, смешанной с отваром трав, и сушат. При полном высыхании их снова пропаривают, и снова сушат. Этот процесс повторяется девять раз. Соотношение воды и отвара может быть 8:1, отвар обычно готовят из высушенных корней пиона белого лесного, дягиля корейского и любистока.

Коммерческая доступность 
Хотя обычно чай из хризантем готовят дома, он продается во многих азиатских ресторанах (особенно китайских), в различных продуктовых магазинах в Азии и за её пределами, в консервированной или упакованной форме, в виде целого цветка или чайного пакетика.

Галерея

Примечания 

Сингапурская кухня
Китайская кухня
Малайзийская кухня
Японский чай
Корейский чай
Азиатская кухня
Напитки народов мира
Напитки Китая
Гонконгская кухня